Las siglas STR pueden referirse, en esta enciclopedia:

 Aeropuerto de Stuttgart, según el código IATA: STR;
 Sistema de tiempo real; sistema informático;
 Scuderia Toro Rosso: equipo de Fórmula 1 italiano;
 microsatélites: abreviatura inglesa en genética.